Eduardo Osorio puede referirse a:

 Eduardo Osorio Pardo (1919-2003), político chileno.
 Eduardo J. Osorio García (n. 1958), periodista y escritor mexicano.